Le Windy City Open masculin 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Grégory Gaultier gagne son premier Windy City Open, en battant Ramy Ashour en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open féminin 2014
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 
 
 PSA World tour

Masculin 2014
PSA World Series 2014
Sport à Chicago en 2014
Sport aux États-Unis en février 2014
Sport aux États-Unis en mars 2014